Макаев Гариф Давлетович (14.02.1904 — 22.01.1981) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны 1941—45, командир 313-го кавалерийского полка 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Биография 
Родился в п. Никитинский Оренбургского уезда одноимённой губернии, ныне с. Никитино Саракташского района Оренбургской области. Был старшим ребёнком. Окончил 7 классов.

В РККА с 1926 года. В 1926—1929 годах служил в 43‑м кавалерийском полку 8‑й Гомельской кавалерийской дивизии (г. Оренбург).

В 1929—1932 годах курсант кавалерийского отделения Объединённой татаро-башкирской военной школы (г.Казань). Член ВКП(б) с 1930 г.

После окончания военной школы назначен командиром взвода курсантов там же. Заместителем командира взвода служил будущий Герой Советского Союза Т. Т. Кусимов.

В 1932—33 служил командиром взвода 45‑го кавалерийского полка 11‑й Оренбургской кавалерийской дивизии (г. Орск).

Будучи инструктором по кавалерийской подготовке Макаев часто участвовал в армейских соревнованиях. Им установлен рекорд — прыжок на кавалерийском коне через препятствие высотой 2 метра.

В 1935 году 11-я Оренбургская кавалерийская дивизия была передислоцирована в Белорусский военный округ (г. Пуховичи).

В 1937 окончил кавалерийские курсы усовершенствования командного состава (г. Новочеркасск).

В июле 1940 года части 11-й кавалерийской дивизии обращены на формирование 7-й танковой дивизии 6-го механизированного корпуса.

С ноября 1940 года командир батальона 201 мотострелкового полка 84-й моторизованной дивизии (Литва). Эта дивизия принимала участие в советско-финляндской войне (1939—1940).

Участвовал в боях Великой Отечественной войны с 22 июня по 1 августа 1941 года. Был ранен. После излечения с ноября 1941 преподавал в Чкаловском кавалерийском училище (г. Оренбург).

7 декабря 1941 года майор Макаев прибыл в Уфу, чтобы возглавить один из кавалерийских полков Управления формирования Сто двенадцатой Башкирской кавалерийской дивизии.

Опытный кавалерист-инструктор майор Макаев за короткий срок (4 месяца) сумел обучить новобранцев из своего кавалерийского полка и подготовить из них отличных наездников.

С мая 1942 года воевал в должности командира 313-го кавалерийского полка 112 кавалерийской дивизии под командованием полковника М. М. Шаймуратова.

Первую награду — орден Красной Звезды получил в июле 1942 года за оборонительные бои на реке Олым (Брянский фронт). В октябре 1942 года ему присвоено звание подполковника.

20 ноября 1942 года, участвуя в боях Сталинградской наступательной операции (Юго-Западный фронт), был тяжело ранен и до 1 марта 1943 года находился в тыловом госпитале.

С 9 августа 1943 года служил заместителем командира, с 14 января 1944 года командиром 7‑го запасного полка 4‑й запасной кавалерийской бригады САВО (г.Алма-Ата). Бригада готовила пополнение только для гвардейских кавалерийских корпусов. Летом 1944 года бригада прибыла в Киевский военный округ (г. Изяславль) для борьбы с бандеровцами. Звание полковника присвоено в 1946 году.

С июня 1947 года начальник Ононского военного конного завода Забайкальского военного округа. Ононский район расположен на юге Забайкальского края, граничит с Монголией.

С 1948 командовал 16‑м кавполком 7‑й отдельной кавалерийской дивизии. В конце 1948 года направлен на учёбу в Краснознамённую высшую офицерскую кавалерийскую школу им. С. М. Будённого (Москва).

С 1949 служил помощником начальника по снабжению Тамбовского Краснознамённого кавалерийского училища им. 1‑й Конной Армии (г. Кирсанов, с 1954 — Тамбовское артиллерийское техническое военное училище). В марте 1955 года уволен в запас.

Проживал в г. Воронеж. Умер  в 1981 году

Награды 
Орден Ленина (19.11.1951)

Орден Красной Звезды (31.07.1942, 03.11.1944)

Орден Красного Знамени (05.11.1946)

Орден Отечественной войны 1 степени

Медаль «За оборону Сталинграда»

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Литература 
Ахмадиев Т. Х. Башкирская гвардейская кавалерийская. Уфа, Китап. 1999.

Борис Малородов. Дивизия тарихындагы билгесез сәхифәләр. Газета "Кызыл Тан". 23.01.2014 (на татарском языке).

Макаев Гариф Давлетович. Военная история башкир. Энциклопедия. Уфа, 2012. С. 245

Рамазан Уметбаев. Генерал Кусимов. Уфа, Китап. 1995

Примечания 

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)   
Кавалеристы Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Участники Сталинградской битвы
Члены КПСС
Похороненные в Воронеже